Марфовка — название населённых пунктов:

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Марфовка — село в Ленинском районе.

Украина 
 Марфовка — село в Долинском районе Кировоградской области.